Surf City kan verwijzen naar:
Surf City (New Jersey), plaats in New Jersey
Surf City (North Carolina), plaats in North Caroline
Surf City (computerspel), een computerspel van het genre autoracespel en sportspel